Chengzhong är kinesiska och kan översättas med "innerstad" eller "stadscentrum". Dt kan avse följande platser:

 Chengzhong, Liuzhou – stadsdistrikt i Guizhou-provinsen
 Chengzhong, Xining  – stadsdistrikt i Qinghai-provinsen

Följande sidor beskriver stadsdelsdistrikt (街道pinyin jiēdào) och är således felaktigt beskrivna:

 Chengzhong (sockenhuvudort) – Hubei-provinsen
 Chengzhong (socken)  – Guangxi-regionen
 Chengzhong (sockenhuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 23,34, long 112,69)
 Chengzhong (sockenhuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 32,48, long 119,91)

WP:Projekt Kina